Сара́товська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Саратов.

 Саратовська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Саратовська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Саратовська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Саратовська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Саратовська вулиця — колишня назва вулиці Лемківська у місті Кривий Ріг.
 Саратовська вулиця — колишня назва вулиці Волноваської в місті Кропивницький.
 Саратовська вулиця — колишня назва бульвару Павла Вірського в місті Київ.

Вулиці